Iancu peut désigner :
 Avram Iancu (1824-1872), avocat roumain qui joua un rôle important lors de la Révolution de 1848 en Transylvanie ;
 Iancu Dumitrescu (né en 1944), compositeur roumain contemporain ;
 Iancu Manu (1803-1874), homme politique roumain ;
 Iancu (Corvin) de Hunedoara, nom roumain de Jean Hunyadi (1387-1456)
 Iancu Sașul († en 1582), prince de Moldavie

Voir aussi 
 
 Avram Iancu (Bihor), commune de Transylvanie
 Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, une place de Cluj-Napoca

Références